Harleston kan syfta på:

 Harleston, Devon - en ort i Devon, England
 Harleston, Norfolk - en ort i Norfolk, England
 Harleston, Suffolk - en ort och civil parish i Suffolk, England

Se även
 Harlestone